miasto Boves we Francji
 miasto Boves we Włoszech